Fengbao () – chińsko–hongkoński dreszczowiec kryminalny w reżyserii Alana Yuen, którego premiera odbyła się 12 grudnia 2013 roku.

Film zarobił 55 754 766 dolary amerykańskie.

Obsada 
Źródło: Filmweb

Przypisy 

Chińskie filmy z 2013 roku
Hongkońskie filmy z 2013 roku
Chińskie filmy kryminalne
Chińskie dreszczowce
Chińskie filmy akcji
Hongkońskie filmy kryminalne
Hongkońskie dreszczowce
Hongkońskie filmy akcji